Podmoky ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, siehe Podmoky u Golčova Jeníkova
Gemeinde im Okres Nymburk, siehe Podmoky u Městce Králové
Ortsteil von Krásná Hora nad Vltavou, Okres Příbram

Siehe auch:
Podmokly